Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2010 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2010 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de als zevende geplaatste Servische Ana Ivanović het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets. Het was de negende titel uit de carrière van Ivanović.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste Tsjechische duo Renata Voráčová en Barbora Záhlavová-Strýcová het toernooi nadat ze in de finale het als eerste geplaatste duo, Květa Peschke en Katarina Srebotnik, wisten te verslaan in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| RD1-seed1=7/WC
| RD1-team1= Ana Ivanović
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Patty Schnyder
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Aljona Bondarenko
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Roberta Vinci
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Yvonne Meusburger
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Sofia Arvidsson
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Alizé Cornet
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Renata Voráčová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Sesil Karatantcheva
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Sara Errani
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Petra Kvitová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Anastasia Rodionova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=r
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Polona Hercog
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Julia Görges
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2010
Linz